Plaça de Sants – piazza di Barcellona
 Plaça de Sants – stazione della metropolitana di Barcellona